

Nom 
Kit peut désigner :
 kit, un ensemble de pièces d'un objet à assembler ; par extension, ce terme désigne un ensemble de choses nécessaires pour un usage donné :
 kit car, une voiture achetée en kit et montée par l'utilisateur lui-même ;
 kit de presse, un ensemble de textes, photos et vidéos donné aux journalistes par les entreprises ou les gouvernements pour leur communication ;
 kit de biologie moléculaire, un ensemble de solutions commerciales proposées par certains fabricants pour simplifier l'usage d'outils de biologie moléculaire ;
 en informatique :
 kit de développement, un ensemble de logiciels outils de programmation ;
 Java Development Kit, l'environnement de compilation Java ;
 rootkit, un programme ou ensemble de programmes permettant à un hacker de maintenir un accès frauduleux à un système informatique ;
 kit, en spéléologie, un sac en forte toile qui sert au transport du matériel. Il est généralement muni d'une longe et de bretelles.

Personnalités

Abréviation 
Kit. peut désigner :
 Pál Kitaibel, un médecin et professeur, à la fois botaniste et chimiste hongrois.

Patronyme 

 Barys Kit (1910-2018), un mathématicien, physicien et chimiste biélorusse ; 
 Kristen Kit (1988-), une rameuse canadienne ;  
 Marcel Johannes Kits (1995-), violoncelliste estonien.

Sigle 
KIT peut faire référence à :
 Karlsruher Institut für Technologie ou Karlsruhe Institute of Technology (en français, Institut de technologie de Karlsruhe), une université allemande ;
 , une université japonaise.

Code 
KIT peut faire référence à :
 aéroport de Kithira, en Grèce, suivant les codes d'aéroport de l'IATA ;
 Tyrosine-Protein Kinase, une protéine également appelée CD117.

Voir aussi 
 Kit Kat, une marque commerciale de biscuit chocolaté
 NES Cleaning Kit, un kit de nettoyage pour les stations de jeu NES

Code